Маник — фамилия.
 Маник, Микулаш (род. 1975) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2006).
 Маник, Сайфуддин Ахмед (1939—2008) — бангладешский революционер, участник национально-освободительной борьбы против Пакистана, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Бангладеш.
 Маник, Шика (1909—1973) — еврейский поэт. Писал на идише.
 Мария Маник (Maria Manic) — рестлерша.